Гольденштедт:

 Гольденштедт — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Гольденштедт — посёлок в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Гольденштедт, Владимир Карлович (Владимир Фёдорович Ливин, 1878 — ?) — российский инженер-архитектор, главный архитектор Приморской области в 1910—1916 годы.